M151 Peut faire référence à :
 M151, un véhicule utilitaire 4x4 militaire américain ;
 Protector M151, un tourelleau télé-opéré norvégien.